Bertrand steht für: 

 Bertrand (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bertrand (Vorname), männlicher Vorname
 Bertrand et Cie, französischer Automobilhersteller
 Livraria Bertrand, portugiesisches Buchhandlungsunternehmen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bertrand (Michigan), im Berrien County
 Bertrand (Missouri), im Mississippi County
 Bertrand (Nebraska), im Phelps County
 Bertrand (Virginia), im Lancaster County
 Bertrandville (Louisiana)

Weitere geografische Objekte:
 Bertrand Branch, Fließgewässer im Kankakee County, Illinois
 Bertrand Creek, Fließgewässer im Whatcom County, Washington
 Bertrand Island, Insel im Morris County, New Jersey
 Bertrand Historical Marker (Michigan)
 Bertrand Historical Marker (Nebraska)

Siehe auch:
 Bertrand-Wettbewerb
 Kriterium von Bertrand
 Bertram
 Bertran
 Bertrande
 Bertrandt
 Bertrandus